Peterzell ist der Name folgender Orte:
 Peterzell (St. Georgen im Schwarzwald), Stadtteil von Sankt Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Peterzell (Alpirsbach), Stadtteil von Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 St. Peterzell, Ort in der Gemeinde Neckertal, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen, Schweiz